Osoby o tym nazwisku:
 Lee Labrada – amerykański kulturysta
 Yanelis Labrada – kubańska zawodniczka taekwondo